Голешти има више значења:

 Голешти (Штефанешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Голешти (Балилешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Голешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Голешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији
 Општина Голешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији